Самотовинский сельсовет

Вологодская область 

 Самотовинский сельсовет Великоустюгского района

Московская область 

 Самотовинский сельсовет Константиновского района, упразднён в 1954 году.